SSI — аббревиатура, которая может означать:
 Server Side Includes — язык программирования динамической сборки веб-страниц на сервере из отдельных составных частей;
 Synchronous Serial Interface — синхронный последовательный интерфейс, предназначенный для индустриального применения;
 Strategic Simulations, Inc. — компания-разработчик и издатель компьютерных игр;
 Strategic Studies Institute — Институт стратегических исследований Армии США;
 Single system image — класс кластерных операционных систем;
 Silent Speech Interfaces — технология доречевого распознавания речи;
 Surface Stereo Imager — оптическая система космического аппарата «Феникс».
 Server System Infrastructure — некоммерческая организация, форум, объединяющий нескольких крупных производителей серверных платформ, созданный для разработки промышленных стандартов (наиболее известны — EEB/CEB);
 Scuba Schools International — международная школа дайвинга появились благодаря нескольким увлеченным дайверам, одержимым идеей сделать обучение дайвингу доступным для всех желающих. Создана в 1970 году, более 40 лет SSI создают обучающие программы и учебные материалы, разрабатывают стандарты проведения курсов и сертификации для дайверов, дайвинг-инструкторов и городских и курортных дайв-центров по всему миру. Сегодня SSI имеет 30 Сервисных центров в более чем 110 странах, более 2600 дайв-клубов и курортов, а также учебные материалы, переведенные более чем на 25 языков.
 Standard Settlement Instructions — набор реквизитных данных организации для осуществления расчетов с ней (номера расчетных счетов, открытых в различных банках, коды в системе SWIFT и т. п.)